Rønne Kommune i Bornholms Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. I 2003 indgik den i Bornholms Regionskommune sammen med Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune og Aakirkeby Kommune samt Bornholms Amt.

Tidligere kommuner 
Rønne havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. Knudsker sognekommune blev lagt sammen med Rønne Købstad til Rønne Kommune:

Sogne 
Rønne Kommune bestod af følgende sogne:
 Rønne Sogn (Vester Herred)
 Knudsker Sogn (Vester Herred)

Valgresultater

Borgmestre

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Rønnes folkevalgte borgmestre
 danske kommuner, Borgmesterfakta: Rønne

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Bornholms Regionskommune